Calendrier liturgique catholique
Année liturgique du rite de Jérusalem
Rite syriaque occidental
Rite byzantin
Rite arménien